Компактність — властивість предметів і тіл, яка характеризує їх просторові параметри, щільність, відсутність проміжків, малий об'єм.
 Компактний простір, в топології
 Компактний оператор, у функціональному аналізі
 Теорема про компактність, в математичный логіці
 Міра компактності форми, числова величина, що відображає ступінь компактності форми
 Компактність струменя, у гідродинаміці, показник зміни динамічних та структурних характеристик струменя рідини по його довжині
 Компактна камера («мильниця») — компактний фотоапарат